Каспер Ідланд (норв. Kaser Idland; 21 червня 1918 — 25 травня 1968) — норвезький військовий, член Руху Опору під час Другої світової війни.
 Осе Ідланд — норвезький спортсмен, Норвегія на зимових Олімпійських іграх 1992.